Die elfte Bundesversammlung trat am 23. Mai 1999 im Reichstagsgebäude in Berlin zusammen, um den achten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen. Im zweiten Wahlgang konnte der SPD-Kandidat Johannes Rau mit 690 Stimmen die notwendige Mehrheit der Stimmen erreichen und sich gegen die parteilose Kandidatin der Unionsparteien CDU und CSU Dagmar Schipanski (572 Stimmen) und die Kandidatin der PDS Uta Ranke-Heinemann (62 Stimmen) durchsetzen; außerdem gab es acht Enthaltungen und eine ungültige Stimme.

Als Präsident der Bundesversammlung amtierte der Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Thierse (SPD). Als Schriftführer wurden die 42 Abgeordneten bestimmt, die diese Funktion auch im Deutschen Bundestag ausübten.

Zusammensetzung 
Die Bundesversammlung setzte sich aus 1.338 Mitgliedern zusammen: Aus den 669 Mitgliedern des Deutschen Bundestages (abgekürzt MdB) sowie aus 669 Delegierten der Landesparlamente. Am 18. Februar 1999 wurde die Zahl der von den Volksvertretungen der Länder zu wählenden Mitglieder im Bundesgesetzblatt amtlich bekanntgegeben. Die Zusammensetzung der Bundesversammlung nach Ländern und Parteien sah wie folgt aus:

Mitglieder 

Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind mit Bundestag gekennzeichnet. Bei den Delegierten der Länderparlamente ist der Name des Landes vermerkt.

Ersatzmitglieder 
Mehrere von den Länderparlamenten gewählte Mitglieder nahmen nicht an der Bundesversammlung teil. Stattdessen rückten die auf den Wahlvorschlägen der Landtagsfraktionen benannten Ersatzmitglieder nach.

Siehe auch 
 Wahl des deutschen Bundespräsidenten 1999

Weblinks 
  Bundestag.de: Bundesversammlung

Einzelnachweise 

11
Politik 1999
Mitglieder der 11 Bundesversammlung #Deutschland